Козино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Козино — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.

Россия 
Вологодская область
 Козино — деревня, Вологодский район

Ивановская область
 Козино — деревня, Лежневский район

Калужская область
 Козино — деревня, Бабынинский район

Костромская область
 Козино — деревня, Сусанинский район

Красноярский край
 Козино — деревня, Идринский район

Курганская область
 Козино — деревня, Щучанский район

Курская область
 Козино — село, Рыльский район

Московская область
 Козино — деревня, Волоколамский районе
 Козино — деревня, Егорьевский район
 Козино — деревня, Красногорский район
 Козино — село, Одинцовский район
 Козино — деревня, Солнечногорский район
 Козино — деревня, Щёлковский район

Нижегородская область
 Козино — деревня, Городецкий район

Новгородская область
 Козино — деревня, Демянский район
 Козино — деревня, Парфинский район

Новосибирская область
 Козино — село, Усть-Таркский район

Псковская область
 Козино — деревня, Локнянский район, Алексеевская волость
 Козино — деревня, Локнянский район, Локнянская волость
 Козино — деревня, Опочецкий район
 Козино — деревня, Палкинский район
 Козино — деревня, Печорский район

Рязанская область
 Козино — деревня, Шацкий район

Смоленская область
 Козино — деревня, Смоленский район, Козинское сельское поселение
 Козино — деревня, Смоленский район, Корохоткинское сельское поселение

Тверская область
 Козино — деревня, Западнодвинский район
 Козино — деревня, Калининский район
 Козино — деревня, Кашинский район
 Козино — деревня, Нелидовский район, Новосёлковское сельское поселение, на реке Берёзе
 Козино — деревня, Нелидовский район, Новосёлковское сельское поселение, на реке Меже
 Козино — деревня, Оленинский район, Глазковское сельское поселение
 Козино — деревня, Оленинский район, Мостовское сельское поселение

Тульская область
 Козино — деревня, Белёвский район

Удмуртия
 Козино — деревня, Шарканский район

Ярославская область
 Козино — деревня, Борисоглебский район

См. также 
 Козино-Плуши
 Большое Козино
 Малое Козино
 Козиновский
 Косино